Algar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Algar (ort), Valencia, Província de València, 
 Algar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Algar (kommun), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Spanienförgreningar